Рийсман, Аугуст Тынисович (16 февраля 1890 ‒ 23 апреля 1926) — эстонский учитель, участник революционного движения в Эстонии.
 Рийсман, Майт Аугустович (23 сентября 1956, Таллин, Эстонская ССР, СССР — 17 мая 2018, Москва) — советский и российский ватерполист и тренер.